Андре́й Дани́лов:
 Данилов, Андрей Борисович (1908—1943) — Герой Советского Союза.
 Данилов, Андрей Сергеевич (род. 1974) — российский футболист.